Harmonia:

Искусство 
  — скульптура с фонтанами (автор - ) на реке Аурайоки в Турку (Финляндия).

Биология 
 Harmonia — род жесткокрылых насекомых из семейства божьих коровок.
 Harmonia — род цветковых растений из семейства Астровые.

Музыка 
 Harmonia (группа) — немецкая электронная краут-рок группа, состоящая из участников Cluster и Neu!
 Harmonia Ensemble — итальянская группа камерной музыки
 Harmonia Sacra — музыкальная текстовая книжка

Места 
 Harmonia (Бразилия) — город в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул

См. также 
 Гармония (значения)